Iván Morales puede referirse a:

 Iván Morales, actor, director y guionista español;
 Iván Morales Bravo, futbolista chileno que juega en Colo-Colo.